Енис има више значења:
 Енис
 Енис (Тексас)
 Енис (Монтана)